24-й чемпионат Узбекистана по футболу 2015 года среди клубов Второй лиги. Проводился в ноябре — декабре 2015 года: в 1-м раунде — в 1 круг в 4-х группах (с участием 15 клубов), в финальном раунде — по системе плей-офф (с участием 8 сильнейших клубов).

Первый раунд. Итоговые таблицы

Группа А 
Матчи проводились в Фергане.

Группа В 
Матчи проводились в Фергане.

Группа С 
Матчи проводились в Бухаре.

Группа D 
Матчи проводились в Бухаре.

Финальный раунд

См. также 
 Высшая лига Узбекистана 2015
 Кубок Узбекистана по футболу 2015
 Первая лига Узбекистана по футболу 2015

Ссылки 
 Финишировал второй этап второй лиги 2015 года

2015
Спорт в Узбекистане в 2015 году